Paić je priimek več znanih oseb:
 Mladen Paić (1905-1997), hrvaški fizik
 Vinko Paić-Ožić (1912-1941), hrvaški partizan